Eckverbindung steht für:
 Eckverbindung (Autobahn)
 Eckverbindung als Holzverbindung
 Eckverbindung (Mauerwerk)